La Prima Divisione 1929-1930, che costituì il terzo campionato italiano di calcio per importanza e il più basso a gestione nazionale, fu la seconda edizione della categoria organizzata separatamente nelle due zone del paese. Al Nord la competizione fu curata dal Direttorio Divisioni Superiori di Milano e fu strutturata nel medesimo modo della stagione precedente. Al Sud l'onere di organizzare il torneo fu devoluto dalla FIGC al Direttorio Meridionale di Roma, mentre fu introdotto il girone unico.

Stagione 
Al campionato partecipano 60 società, di cui 45 per il Nord e 15 per il Sud, suddivise in quattro gironi interregionali. Le prime classificate di ogni raggruppamento vengono promosse in Divisione Nazionale Serie B e si contendono il titolo di categoria. Le ultime due classificate di ogni girone retrocedono nei campionati regionali.

Gironi DDS del Nord

Girone A

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie B 1930-1931 e ammesso alle finali del titolo.
      Retrocesso in Seconda Divisione 1930-1931.
      Escluso a campionato in corso.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Era in vigore il pari merito.
Note:
Il Sestri Levante ha scontato 1 punto di penalizzazione in classifica, per una rinuncia.
La Lucchese Libertas e la Rivarolese, terminando in testa a pari punti, disputarono uno spareggio.
Gli Astigiani sono penalizzati di tre punti per tre rinunce, quindi esclusi dal campionato alla 29ª giornata (non disputando Sestrese-Astigiani): annullati tutti i risultati. Retrocessi in Seconda Divisione e radiati dai ruoli federali per aver rinunciato al campionato 1930-1931.
La Corniglianese ritirata dopo 17 giornate fu esclusa dal campionato: annullati tutti i risultati. Soppressa dalle autorità fasciste e obbligata a confluire nella società  (Serie B), la quale assume il nome Foot Ball Club Liguria.D.D.S. comunicato ufficiale n. 26 del 26 febbraio 1930. Annullati tutti i risultati.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Spareggio promozione

Girone B

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie B 1930-1931 e ammesso alle finali del titolo.
      Retrocesso in Seconda Divisione 1930-1931. 

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Era in vigore il pari merito.

Note:
Il Codogno e il Saronno furono poi riammessi in Prima Divisione.

Risultati

Tabellone

Calendario

Girone C

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie B 1930-1931 e ammesso alle finali del titolo.
      Retrocesso in Seconda Divisione 1930-1931. 

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Era in vigore il pari merito.

Note:
Il Rovigo ha scontato 1 punto di penalizzazione per una rinuncia.
Il Grion Pola e il Rovigo furono poi riammessi in Prima Divisione 1930-1931.

Risultati

Tabellone

Calendario

Girone del Direttorio Meridionale

Girone D

Squadre partecipanti

Classifica finale 

 Per approfondire sulle riammissioni, le penalizzazioni e le altre variazioni che hanno modificato alcuni verdetti, vedi la sezione "Aggiornamenti" nella voce Prima Divisione 1930-1931.

Legenda:
      Promosso in Serie B 1930-1931 e ammesso alle finali del titolo.
      Retrocesso in Seconda Divisione 1930-1931. 

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Era in vigore il pari merito.

Note:
Il Virtus Lanciano e il Foligno hanno scontato 2 punti di penalizzazione per due rinunce.
Il Foligno fu poi riammesso in Prima Divisione 1930-1931.

Risultati

Tabellone

Calendario

Finali 
Le squadre ammesse alle finali del titolo di categoria, già promosse in Serie B 1930-1931, furono 4, rispettivamente le vincitrici di ognuno dei 4 gironi: Lucchese Libertas, Derthona, Udinese e Palermo.

Squadra campione

Note

Bibliografia 
 Gazzetta dello Sport, stagione 1929-1930.
 Il Littoriale.
 Carlo Fontanelli. Annogol 1929-30. Empoli, Geo Edizioni, 2003.
 Carlo Fontanelli. Finalmente Serie A - I campionati italiani della stagione 1929-30. Empoli, Geo Edizioni, 2003.

Collegamenti esterni

Taranto - L'Almanacco (non ufficiale), con tutti i Campionati svolti a partire dal 1927 ad oggi.

Calcio nel 1929
Calcio nel 1930
1929